Kozuka steht für:

 Kozuka, Griff des Beimessers japanischer Schwerter

Kozuka ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Kozuka (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Takahiko Kozuka (* 1989), japanischer Eiskunstläufer